Le nom de Thiele a été porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alfred Thiele (1886-1957), sculpteur allemand ;
 Annekatrin Thiele (1984-), rameuse d'aviron allemande ;
 Bob Thiele (1922-1996), compositeur, musicien, producteur de musique américain ;
 Colin Thiele (1920-2006) écrivain australien, auteur de nombreux livres à succès comme Le dragon de feu ;
 Edwin Richard Thiele (1895-1986), missionnaire, archéologue, écrivain et professeur américain ;
 Ernest W. Thiel (1895-1993), ingénieur chimiste américain ;
 Friedrich Karl Johannes Thiele (1865-1918), chimiste allemand ; 
 Gerhard Thiele (1953-), spationaute allemand de l'Agence spatiale européenne (ESA) ;
 Holger Thiele (1878-1946), astronome danois/américain ;
 Ilse Thiele (1920-2010), femme politique est-allemande ;
 Johannes Thiele (1860-1935), malacologiste allemand ;
 Just Mathias Thiele (1795-1874), écrivain danois ;
 Kerstin Thiele, (née en 1986), judokate allemande ;
 Kevin Thiele, conservateur du Western Australian Herbarium ;
 Klaus Thiele (1958-), athlète est-allemand  médaillé olympique ;
 Rolf Thiele (1918-1994), réalisateur, scénariste, et producteur allemand ;
 Thorvald Nicolai Thiele (1838-1910) mathématicien, statisticien et astronome danois ;
 Wilhelm Thiele (1890-1975), cinéaste et scénariste austro-américain.

Homonymie de patronyme